Александар Живкович (1912—2000) — югославський футболіст.
 Александар Живкович (1977) — сербський футболіст.